Martin Misiedjan, een Surinaams jurist en politicus en van 2010-2012 minister van Justitie en Politie
 Lowinso Misiedjan, artiestennaam King Koyeba (1985), een Surinaams dancehall-muzikant
 Talisia Misiedjan (1990), een Nederlands actrice
 Quinty Misiedjan, alias Quinsding (1996), een Nederlands YouTuber

Zie ook 
 Misidjan